Biografies
 Josep Pujol (músic) (segle XVIII), mestre de capella de la catedral de Barcelona.
 Josep Pujol i Barraca (1778-1815), bandoler català.
 Josep Pujol i Brull (1880?-1936), arquitecte i intel·lectual català.
 Josep Pujol i Capsada (1869-1944), metge, escriptor i polític català.
 Josep Pujol i Codina (1832,2019), químic català, creador del pastisset Pantera Rosa.
 Josep Pujol i Coll (1964), escriptor català.
 Josep Pujol i Ferrusola (1963-), consultor català, fill de Jordi Pujol i Marta Ferrusola.
 Josep Pujol i Juhí (1734-1809), escultor català.
 Josep Pujol i Ripoll (1904-1987), pintor català.
 Joseph Pujol "Le Pétomane" (1857-1945), artista francès conegut per la seva habilitat produint tota classe de sons amb l'anus.